Tercera edat del sol, període històric a l'obra de John R.R. Tolkien 
 Tercera edat, període de la vida d'una persona caracteritzat per haver entrat a la jubilació, vegeu gent gran
 Partit de la Tercera Edat, partit polític luxemburguès